Коковичи:

 Большие Коковичи — деревня в Лодейнопольском районе Ленинградской области России.
 Малые Коковичи — деревня в Лодейнопольском районе Ленинградской области России.